Star Africa Commodities & Minerals Limited é uma companhia petrolífera ganesa estabelecida em 2009.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas

Ligações externas

Empresas de Gana
Empresas petrolíferas